Sly eller Slý kan syfta på:

 Sly (växt) ‒ unga träd, oftast lövträd, utan ekonomiskt värde för skogsbruket
 Sly (opera) ‒ en opera i tre akter med musik av Ermanno Wolf-Ferrari och libretto av Giovacchino Forzano
 Sly and the Family Stone ‒ ett amerikanskt funk-, rock- och soulband från San Francisco
 Sly and Robbie ‒ ett av populärmusikens mest långvarigt framgångsrika musik- och produktionsteam
 Sly Raccoon ‒ ett Playstation 2- och Playstation 3-spel skapat av den amerikanska spelutvecklaren Sucker Punch Productions
 Slý ‒ en mosse i republiken Island

Personer
 Sly Stone
 Darryl Sly
 Wendy Smith-Sly
 William Sly

Se även
 Sly Creek ‒ flera
 Sly Hill ‒ flera
 Sly Lake ‒ flera